Pierre Souvairan ist der Name folgender Personen:

*Pierre Souvairan (Pianist) (1911–2000), schweizerisch-kanadischer Pianist und Musikpädagoge
Pierre Souvairan (Missionar) (1921–1998), Schweizer Missionar